Ryegate ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Ryegate (Montana)
 Ryegate (Vermont)